Eau parfumée au thé vert est un parfum créé en 1992 par Bulgari qui souhaitait une « fragrance fraîche, universelle, entièrement naturelle. »

Ce parfum de la famille des eaux de cologne a créé une nouvelle branche en prenant le thé vert comme base. Il a été créé par Jean-Claude Ellena qui travaille aujourd'hui exclusivement pour la maison Hermès. Il a utilisé une variété rare de thé Darjeeling, le "Castle and Ton", « un des thés les plus fins et les plus chers au monde ».

Ce parfum a servi de base d'inspiration pour Eau parfumée au Thé Blanc de Bulgari, Thé pour un Été, Tea for two de L'Artisan Parfumeur, Green Tea d'Elizabeth Arden et Eau de Thé Vert de Roger & Gallet.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de parfums

Parfum de Bulgari
Parfum sorti en 1992